Санта-Мария-ди-Беле́н () — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон. Является составной частью муниципалитета Лиссабон. Находится в составе крупной городской агломерации Большой Лиссабон. По старому административному делению входил в провинцию Эштремадура. Входит в экономико-статистический субрегион Большой Лиссабон, который входит в Лиссабонский регион. Население составляет 9752 человека на 2001 год. Занимает площадь 3,39 км².

Достопримечательности:
 Торри-ди-Белен — памятник Всемирного наследия
 Беленский дворец
 Монастырь иеронимитов — памятник Всемирного наследия
 Морской музей (Лиссабон)
 Национальный археологический музей (Лиссабон)
 Музей Электричества, Музей искусства, архитектуры и технологии (MAAT)
 Памятник первооткрывателям

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Белен (Лиссабон)